Mers puede referirse a:
 Mers o Maher, grupo étnico de Rajastán.
 Mers el-Kebir o Mazalquivir, puerto de Argelia. 
 Mers-les-Bains, población y comuna de Francia.
 Mers-sur-Indre, población y comuna de Francia.
 El Mers, población y comuna de Marruecos.

MERS puede referirse a:
 Síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS por sus siglas en inglés.
 Mortgage Electronic Registration Systems, empresa estadounidense.
 Metro Ethernet Routing Switch 8600 (MERS 8600).

Abreviatura